La Bataille de Nicopolis peut faire référence à plusieurs batailles, en différents endroits proche d'une des villes nommées Nicopolis. Ceci inclut :

 Près de Nicopolis, dans le Pont (au Nord-Est de la Turquie) :
 Bataille de Nicopolis (-48), le roi Pharnace II fait reculer les légions romaines (Guerre civile de César);

 Près de Nicopolis d'Epire, en Grèce :
 Bataille d'Actium, la marine d'Octave met en fuite celle de Marc Antoine (Succession de César) ;
 Bataille de Nicopolis (1798), la ville de Preveza (possession française depuis le Traité de Campo-Formio) est décimée par Ali Pacha de Janina. 
 Bataille de Nicopolis (1912), Preveza est conquise par l'armée grecque durant la Première Guerre balkanique.

 Près de Nikopol (Bulgarie) :
 Bataille de Nicopolis, en 1396, la plus célèbre, Le sultan ottoman Bayezid I bat une croisade menée par Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie.
 Bataille de Nikopol, en 1877, les forces de l'Empire russe s'emparent de la ville et font reculer l'Empire ottoman durant la guerre russo-turque de 1877-1878.